Bomba može značiti:
 Bomba - vrsta oružja, 
 Bomba (pleme) - pleme iz Jammu i Kašmira,
 Bomba (stroj) - uređaj za dekodiranje, 
 seks-bomba ili bomba - naziv za zgodnu žensku osobu
 naziv za jednu vrstu slatkog jela sa sladoledom